Grand Prix Portugalii 1989 (oryg. Grande Premio de Portugal) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 24 września 1989, po raz szósty na torze Autódromo do Estoril.

23. Grand Prix Portugalii, dziewiąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Pre-kwalifikacje

Kwalifikacje

Wyścig 

Legenda:
 NU - nie ukończył
 NW - nie wystartował
 DSQ - dyskwalifikacja
 NZ - nie zakwalifikował się
 NPK - nie przed-kwalifikował się

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:15,468
 Najszybsze okrążenie: Gerhard Berger - 1:18,986 na 49 okrążeniu

Przypisy 

Portugalia
1989 w Portugalii
1989